The Big Catch – cortometraggio del 1920 diretto da Leo Maloney (Leo D. Maloney)
The Big Catch – film del 1967 diretto da Laurence Henson
The Big Catch – cortometraggio del 2009 diretto da Ade Richardson